Aksel Møller (1906-1958), homme politique danois,
 Anders Møller Christensen,
 Arnold Peter Møller (1876–1965), entrepreneur danois, fondateur de A.P. Moller-Maersk Group,
 ,
 Cæsar Peter Møller Boeck,
 ,
 Christian Møller (1904–1980), physicien danois,
 Claus Michael Møller (1968-), coureur cycliste danois,
 Erik Møller (1909–2002), architecte danois,
 Flemming Møller Mortensen (né en 1963), homme politique danois,
 Grethe Fenger Møller (1941- ), femme politique danoise,
 ,
 Jens Peter Møller (1783-1854), peintre danois
 John Christmas Møller (1894–1948), homme politique danois,
 Katti Anker Møller,
 Kenneth Heiner-Møller,
 ,
 ,
 Mærsk Mc-Kinney Møller (1913–2012), entrepreneur danois,
 ,
 Michael Møller (né en 1952), diplomate danois, Directeur général de l'Office des Nations unies à Genève (2013-),
 Mogens Møller (1934-2021), artiste sculpteur danois,
 ,
 Orla Møller (1916-1979), homme politique danois,
 Per Stig Møller (1942- ), homme politique danois,
 
 ,
 .
 Peter Møller (born 1972), footballeur danois,
 ,
 Poul Møller (1919-1997), un homme politique danois ;
 Poul Martin Møller (1794-1838), écrivain, poète, traducteur et philosophe danois ;
 Richard Møller Nielsen ;
 Roland Møller (1972-), acteur danois ;
 .